Romolo Silvio (in latino Romulus Silvius, chiamato da Dionigi di Alicarnasso Alladio, in latino Alladius) è, secondo la mitologia romana, l'undicesimo dei mitici re latini, figlio di Agrippa e padre di Aventino.

Secondo la mitologia regnò sul Regno Albano per circa diciannove anni, dall'875 a.C. all'856 a.C.. Il suo nome è stato anche trascritto come Aremulus.

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
 Re latini

Re latini